Richard Harrington peut désigner :

 Richard Harrington (1911-2005), photographe germano-canadien ;
 Richard Harrington (1957-), homme politique britannique ;
 Richard Harrington (1975-), acteur gallois.

Voir aussi 

 Richard C. Harrington (1956-2004), psychiatre britannique.